Каролін Гарсія і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але того року Гарсія вирішила не брати участі. Младенович грала в парі зі Світланою Кузнецовою, але не змогла захистити титул, оскільки вони програли в 3-му колі Бетані Маттек-Сендс і Люціє Шафаровій. 

Маттек-Сендс і Шафарова зрештою виграли свій третій підряд титул на турнірах Великого шолома і другий підряд Відкритий чемпіонат Франції, перемігши у фіналі Ешлі Барті і Кейсі Деллакву з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
Тур WTA 2017
2017 у тенісі